Deens voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Deens voetbalelftal onder 19 (vrouwen)